Athens (nome de Atenas em inglês) é o nome de diversas cidades dos Estados Unidos:
Athens (Alabama)
Athens (Geórgia)
Athens (Illinois)
Athens (Indiana)
Athens (Luisiana)
Athens (Maine)
Athens (Michigan)
Athens (Ohio)
Athens (Tennessee)
Athens (Texas)
Athens (Vermont)
Athens (Virgínia Ocidental)
Athens (Wisconsin)

Desambiguação